Ugo I d'Este (?-1040), figlio di Oberto II
Ugo V del Maine (1055-1131), figlio di Alberto Azzo II
Ugo II (1344-1370), figlio di Obizzo III
Ugo d'Este (1405-1425), figlio di Niccolò III